Elena Vázquez pùede hacer referencia a:

Elena Vázquez Menéndez (1940), política y sindicalista española;
Elena Vázquez Minguela, más conocida como Helena Bianco, (1948), cantante española;